Interkontinentala cupen 1976 var den sextonde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll.

Europa representerades av Bayern München från München, Västtyskland, som vann Europacupen 1975–76. Sydamerika representerades av Cruzeiro från Belo Horizonte, Brasilien, som vann Copa Libertadores 1976.

Lagen möttes vid två tillfällen och Bayern München vann cupen efter en vinst på Münchens Olympiastadion, med ett ackumulerat slutresultat på 2–0.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Se även
Copa Libertadores 1976
Europacupen i fotboll 1975/1976

Källor

Noter

1976
Fotbollsåret 1976
1976 i Brasilien
1976 i Västtyskland
FC Bayern München
Cruzeiro Esporte Clube